Stensund kan syfta på något av följande:

Stensunds slott – slott i Trosa kommun
Stensund och Krymla – Stensund, en ort vid slottet
Stensund och Djupvik – samma plats som SCB småort
 Stensunds naturreservat – ett naturreservat i Trosa kommun
Stensund, Trosa kommun - tätort i Trosa kommun,